Loma kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mira Loma
Loma (Montana)
Loma (North Dakota)